Catherine Doyen-Fonk – politica belga
 Gabriel-François Doyen – pittore francese 
 Gustave Doyen – pittore francese
 Paul-André Doyen – generale francese